Allemant ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Allemant (Aisne) im Département Aisne
Allemant (Marne) im Département Marne

Siehe auch
 Allemand